

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krb“ beginnt.

Krb 



Krba 
 Krbaschjan, Jerwand (* 1971), armenischer Fußballspieler und -trainer

Krbe 
 Krbec, Přemysl (1940–2021), tschechoslowakischer Turner
 Krbek, Franz von (1898–1984), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer in Greifswald